Il singolare  del Torneo Internacional AGT 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Denis Zivkovic era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro John Millman.

Donald Young ha battuto in finale Wang Yeu-tzuoo 6–2, 6–2.

Teste di serie

  Lu Yen-hsun (quarti di finale)
  Rajeev Ram (ritiro)
  Adrian Mannarino (primo turno)
  Dudi Sela (semifinali)

  John Millman (quarti di finale)
  Daniel Muñoz de la Nava (primo turno)
  Antonio Veić (primo turno)
  Alex Bogomolov, Jr. (Quarti di finale, ritiro)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Torneo Internacional AGT 2013
ATP Challenger Tour 2013